Lednica, comune della Polonia nel voivodato di Opole
Lednica, lago della Polonia
Lednica, comune della Slovacchia nel distretto di Púchov